Skuratowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Skuratowo (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Skuratowo (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Skuratowo (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Skuratowo (Pensa), in der Oblast Pensa
 Skuratowo (Pskow), in der Oblast Pskow
 Skuratowo (Tula), in der Oblast Tula
 Skuratowo (Twer), in der Oblast Twer

Siehe auch:
 Stanzija Skuratowo, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tula
 Bolschoje Skuratowo, Dorf in der Oblast Tula
 Maloje Skuratowo, Dorf in der Oblast Tula